Мальвина Зиновьевна Швидлер (19 августа 1919, Одесса — 15 июля 2011, Киев) — советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка Украины (1996).

Биография 
Мальвина Зиновьевна Швидлер родилась 19 августа 1919 года в Одессе в семье управляющего кирпичного завода. В 1939 году закончила Одесское театральное училище и играла в Одесском театре миниатюр. В 1939—1941 годах была актрисой Львовской филармонии, во время войны служила в 1941—1944 годах в Ташкентском академическом русском драматическом театре им. М. Горького. После войны с 1945 года была актрисой Киевского государственного театра русской драмы им. Леси Украинки.

Умерла 15 июля 2011 года после продолжительной болезни. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище (участок № 1).

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (30.06.1951).
 Заслуженная артистка Украинской ССР (1972).
 Народная артистка Украины (18.01.1996).

Работы в театре

Театр русской драмы имени Леси Украинки 

 «Горе от ума» (1945)
 «Дамы и гусары» (1946)
 «Обыкновенный человек» (1946)
 «Каменный властелин» (1946)
 «Памятные встречи» (1946)
 «Бессмертие» (1947)
 «Женитьба Фигаро» (1947)
 «Московский характер» (1948)
 «Госпожа министерша» (1948)
 «Сказка о правде» (1948)
 «Карьера Бекетова» (1949)
 «Обрыв» (1949)
 «У порога» (1949)
 «Директор» (1950)
 «Свадьба с приданым» (1950)
 «Жизнь начинается снова» (1950)
 «Учитель танцев» (1950)
 «Тридцать серебреников» (1951)
 «Рассвет над Москвой» (1951)
 «Слуга двух господ» (1952)
 «Мертвые души» (1952)
 «К новому берегу» (1953)
 «Раки» (1953)
 «Весна в Москве» (1953)
 «Стрекоза» (1954)
 «Мораль пани Дульской» (1955)
 «Три сестры» (1955)
 «Годы странствий» (1955)
 «Ложь на длинных ногах» (1956)
 «Рассвет над морем» (1957)
 «Второе дыхание» (1957)
 «В поисках радости» (1958)
 «Потерянный сын» (1961)
 «Забавный случай» (1960)
 «Океан» (1961)
 «Перед ужином» (1962)
 «Центр нападения умрёт на рассвете» (1962)
 «Лес» (1962)
 «Нас где-то ждут» (1963)
 «Сенсация № 1» (1965)
 «В день свадьбы» (1964)
 «Дон Карлос» (1965)
 «Хождение по мукам» (1966)
 «Встречи поздние и ранние» (1966)
 «Брак по конкурсу» (1967)
 «Далекие окна» (1967)
 «Традиционный сбор» (1967)
 «На всякого мудреца довольно простоты» (1969)
 «Странная миссис Сэвидж» (1968)
 «Правду! Ничего, кроме правды!!!» (1969)
 «Разгром» (1970)
 «Мария» (1970)
 «Дети Ванюшина» (1970)
 «Великоманиев» (1971)
 «Затюканный апостол» (1971)
 «Каменный властелин» (1971)
 «Бесприданница» (1973)
 «Второе свидание» (1972)
 «Добряки» (1973)
 «Последние дни» (1974)
 «Власть тьмы» (1974)
 «Странный доктор» (1975)
 «Без труб и барабанов» (1975)
 «Как важно быть серьёзным» (1976)
 «Кремлёвские куранты» (1977)
 «Хозяйка» (1978)
 «Пять дней в июле» (1980)
 «Игрок» (1982)
 «Филумена Мартурано» (1983)
 «Бумажный патефон (Счастье мое)» (1984)
 «ОБЭЖ» (1985)
 «Мамаша Кураж и её дети» (1986)
 «Священные чудовища» (1987)
 «Кровавая свадьба» (1988)
 «Перламутровая Зинаида» (1988)
 «Самоубийца» (1989)
 «Без вины виноватые» (1991)
 «Метеор» (1992)
 «Генералы в юбках» (1993)
 «Двери хлопают» (1996)
 «И всё это было… и всё это будет…» (2001)

Фильмография 
  — Третий удар — татарка
  — Приключения с пиджаком Тарапуньки (короткометражный фильм) — швея
  — Гадюка — Роза Абрамовна, соседка Ольги Зотовой по коммуналке
  — Наедине с ночью
  — Путь к сердцу — врач-ординатор
  — Где вы, рыцари? — мама Жанночки Ситниковой
  — Хозяйка
  — Имя твоё — эпизод
  — Западня — ''Ида, служанка у Вагмана

Озвучивание мультфильмов 
  — Какого рожна хочется?
  — Алиса в Стране чудес
  — Савушкин, который не верил в чудеса

Примечания

Ссылки 
 «Бульвар Гордона»: Интервью с актрисой.
 Любовь Журавлева «Зеркало недели» И смех, и слезы — и любовь. Актриса Мальвина Швидлер: разрозненные страницы
 19 августа 1919 года в Одессе родилась Мальвина Зиновьевна ШВИДЛЕР — актриса театра и кино. Народная артистка Украины (1996).
 Мальвина Швидлер. Жизнь как детская рубашка... (2013)

Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Похороненные на Байковом кладбище